

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Salmon ghiacciaio nella regione centro occidentale della Dipendenza di Ross

 Canada
 Big Salmon – fiume dello Yukom
 Salmon Arm – città della Columbia Britannica

 Stati Uniti d'America
 Salmon – capoluogo della Contea di Lemhi, Idaho
 Salmon – fiume dell'Idaho
 Salmon Brook – census-designated place (CDP) nello stato del Connecticut
 Salmon Creek è un census-designated place nello stato della California
 King Salmon – census-designated place nello Stato dell'Alaska
 White Salmon – città nello Stato di Washington
 White Salmon River – affluente del fiume Columbia nello Stato di Washington

Persone 
 André Salmon (1881-1969) – poeta francese
 Aurélien Salmon (1987) – cestista francese
 Benoît Salmon (1974) – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada francese
 Carrie Salmon (1975) – supermodella canadese
 Colin Salmon (1962) – attore britannico
 Daniel Elmer Salmon (1850-1914) – veterinario e chirurgo statunitense
 Edward Togo Salmon (1905 – Londra, 1988) – storico britannico
 Gaston Salmon (1878-1917) – schermidore belga
 George Salmon (1819-1904) – matematico e teologo irlandese
 Glen Salmon (1977) – ex calciatore sudafricano
 Herman Salmon (1913-1980) – aviatore statunitense
 Ismael Ruiz Salmón, meglio noto solo come Ismael (1977) – ex calciatore spagnolo
 Jamie Salmon, propr. James Lionel Broome Salmon (1959) – giornalista e procuratore sportivo britannico
 Justin Salmon (1999) – calciatore svedese naturalizzato liberiano
 Martin Salmon (1997) – ciclista su strada tedesco
 Matt Salmon, propr. Matthew James Salmon (1958) – politico statunitense
 Ricardo Menéndez Salmón (1971) – scrittore e giornalista spagnolo
 Thierry Salmon (1957-1998) – regista teatrale belga
 Thomas Salmon (1679-1767) – storico e geografo inglese
 Vicenta Salmón (1954) – ex cestista cubana
 Wesley C. Salmon (1925-2001) – filosofo statunitense

Altro 
 29700 Salmon – asteroide della fascia principale
 Salmon – personaggio biblico

Pagine correlate
 King Salmon
 Salmone